Lastva je lahko:
 Lastva Grbaljska (Črna gora)
 Lastva, Trebinje (Bosna in Hercegovina)
 Lastva (Črna gora)